BVDU steht für:
 Bromvinyldeoxyuridin, Virostatikum, siehe Brivudin
 Bharati Vidyapeeth Deemed University, indische Universität in Pune

BvDU steht für:
 Berufsverband der Deutschen Urologen, deutscher Berufsverband

BvdU-CR steht für:
 Bundesverband deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik, deutscher Berufsverband

Abkürzung